Igor av Kiev kan åsyfta:

Igor I (877–945), storfurste över Kiev 912-945.
Igor II (–1147), storfurste över Kiev 1146.